

Cinema
Mai così vicini (And So It Goes) – film del 2014 diretto da Rob Reiner

Musica
And So It Goes – singolo del 1989 della Nitty Gritty Dirt Band con John Denver
And So It Goes – singolo del 1990 di Billy Joel
...And So It Goes – album del 2000 dei Beloved
And So It Goes – album del 2012 di Don Williams